Уи́терс, Уи́дерс () — , восходящая к древнескандинавскому имени Vitharr.

Люди 
 Уизерс, Билл (1938—2020) — американский музыкант, автор-исполнитель песен.
 Уитерс, Грант (1905—1959) — американский актёр кино и телевидения.
 Уитерс, Гуги (1917—2011) — британо-австралийская актриса театра, кино и телевидения.
 Уитерс, Джейн (1926—2021) — американская киноактриса, модель и певица.
  (1814—1890) — американский генерал.
  (1588—1667) — английский поэт и сатирик.
  (род. 1976) — австралийский регбист.
  (род. 1948) — английский барабанщик группы Dire Straits.
  (1924—2014) — член Сената Австралии, правительственный министр,  Перта.
  (1821—1907) — , сенатор, консул США в Гонконге.
 Уитерс, Рэмзи Мьюр (1930—2014) — начальник штаба обороны Канады, заместитель министра транспорта Канады и директор Канадского института стратегических исследований.
  (1854—1914) — австралийский художник-пейзажист.
 Уитерс, Уильям — австралийский учёный, писатель и журналист.
  (1828—1901) — англо-американский архитектор.
  (1922—2007) — американский фотожурналист.

Вымышленные
 Хильдегард Уитерс — учительница, детектив-любитель, персонаж книг .

См. также 
  — международная юридическая фирма.

Примечания